Сутбук () — село Дахадаевского района Дагестана. Административный центр Сутбукского сельского поселения.

География 
Село находится на высоте 1314 м над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Куркимахи, Шулерчи, Бакни, Урцаки, Ураги, Мукракари, Мусклимахи, Урхнища, Уркутамахи 1, Уркутамахи 2.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района